La Schistosomiasis Control Initiative (initiative de lutte contre la schistosomiase) à l'Imperial College de Londres est une initiative à but non lucratif qui collabore avec les gouvernements des pays d'Afrique sub-saharienne afin d'élaborer des programmes de lutte contre les infections parasitaires (schistosomiase et helminthiases transmises par le sol, HTS).

Références

Articles connexes 
 Bilharziose
 Helminthiase
 Maladies tropicales négligées

Santé publique
Maladie tropicale